TOS
 1. kratica za Tvornica opreme i strojeva, Kneževo
 2. povik konju da ide natraške, isto što i "curik", toz
 3. oznaka aerodroma Langes kod norveškog grada Tromsø-a sjeverno od Narvika
 4. drugi naziv ruskog mjesta Radčenko između Tvera (nekad Kalinjina) i Moskve
 5. kratica za operacijski sustav The Operating System koji se koristio računalima na Atari ST
 6. kratica za TV-seriju "Star Trek: The Original Series" 
Kratice